SPU steht als Abkürzung für:

 Schallplattenunterhalter – Bezeichnung für DJ in der DDR
 Soundprozessor (Sound Processing Unit)
 Sozialistische Partei der Ukraine
 Flughafen Split-Kaštela in Kroatien nach dem IATA-Code
 Synergistic Processing Unit, auch Synergistic Processing Elements (SPE), (siehe z. B. Cell-Processor)
 Stereo Pick Up, eine Sonderform von MC-Tonabnehmern für Schallplatten

SPU